Le Dilemme du docteur, pièce de Bernard Shaw (1906).
 Le Dilemme du docteur, film d'Anthony Asquith (1958).